Zaragüelle, zaragüeyes o zarigüelles puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aegilops triuncialis; o
 el nombre común de la planta Bromus diandrus.